Sorel puede referirse a personas y lugares diversos:

Patronímicos 
 Agnès Sorel (1422 - 1450), favorita de Carlos VII de Francia.
 Charles Sorel (ca. 1600 - 1674), historiador, crítico literario y escritor francés.
 Georges Sorel (1847-1922), teórico francés del sindicalismo revolucionario.

Topónimos

( Quebec) 
 Sorel-Tracy, ciudad de Montérégie Este.
 Saint-Joseph-de-Sorel, ciudad de Montérégie Este.
 Sainte-Anne-de-Sorel, ciudad de Montérégie Este.
 Sainte-Victoire-de-Sorel, municipio de Montérégie Este.
 Pierre-De Saurel, municipio regional de condado de Montérégie Este.

Sorel, comuna de Somme.
 Sorel-en-Vimeu, comuna de Somme.
 Sorel-Moussel, comuna de Eure y Loir.
 Orvillers-Sorel, comuna de Oise.